Osoby o tym nazwisku:
 Edmond Vial – francuski brydżysta
 Laurent Vial – szwajcarski kolarz szosowy, olimpijczyk
 Patrick Vial – francuski judoka, olimpijczyk

Inne:
 Piz Vial – szczyt w Alpach Lepontyńskich